Złoty Puchar CONCACAF 2007 – dziewiąta edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF, rozegrana od 4 do 24 czerwca 2007 roku w Stanach Zjednoczonych.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn podzielonych na 3 grupy. Tym razem nie została zaproszona żadna drużyna spoza strefy CONCACAF, jak to miało miejsce w kilku poprzednich edycjach turnieju.

  Gwadelupa
  Gwatemala
  Haiti
  Honduras
  Kanada
  Kostaryka
  Kuba
  Meksyk
  Panama
  Salwador
  Trynidad i Tobago
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 
 5 goli
  Carlos Pavón

 4 gole
  Landon Donovan

 3 gole
  Dwayne De Rosario
  Ali Gerba
  Carlos Costly
  Blas Pérez
  Walter Centeno

Przypisy 

Złoty Puchar CONCACAF 2007